(né en 1965), producteur de films danois
 Kim Magnusson (né en 1992), cycliste suédois